TJustus Ferdinand Poggenburg ist der Name folgender Personen:

* Justus Ferdinand Poggenburg (Botaniker) (1840–1893), US-amerikanischer Botaniker
 Justus Ferdinand Poggenburg (Billardspieler, 1865) (1865–1917), US-amerikanischer Poolbillardspieler
 Justus Ferdinand Poggenburg (Billardspieler, 1895) (1895–1966), US-amerikanischer Poolbillardspieler